Laurentais – abitanti di Saint-Laurent-des-Autels
Laurentais – abitanti di Saint-Laurent-du-Mottay